Alpetequim, Alptekin, Alpetaquim, Alptakin, Alpeteguim, Alptekin, Alpetaguim ou Alptakin pode referir-se a:

 Alpetequim de Gásni (m. 963) — oficial samânida do 
 Alpetequim de Damasco (m. 978) — oficial buída do